Saschkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Saschkiw (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Saschkiw (Solotschiw)